Сумерки идолов, или как философствуют молотом () — книга Фридриха Ницше, впервые изданная в 1888 году.
Сборник коротких эссе, развенчивающий общественное представление об авторитете различных философских понятий. Другое название —- «Падение кумиров, или о том, как можно философствовать с помощью молотка».

О книге 
Об этом сочинении сам Ницше отзывался как о законченном общем введении в свою философию. Первоначальное заглавие было другим: «Трудности психолога». Но под влиянием Петера Гаста, своего друга и секретаря, он заменил название на настоящее. В ней в сжатом, предельно сконцентрированном виде он излагает основные положения своего мировоззрения. Здесь философ как бы подводит итог пройденного им духовного пути и набрасывает идейные контуры двух последующих произведений: «Антихриста» и «Воли к власти». Он выносит суровый приговор самим основателям христианской культуры, как искажающей, по его мнению, естественную природу человека, подавляющей присущую сильным личностям волю к власти.

В дальнейшем эту поставленную Ницше проблему противоречия между культурой и волей к жизни разрабатывали Л. Клагес и О. Шпенглер.

Содержание 
1. Афоризмы и стрелы

Собрание 44 афоризмов, совершенно различных по тематике.

2. Проблема Сократа

Всесторонняя критика Сократа, начиная от его диалектики, «декадентства», и вплоть до происхождения. Ницше пишет: «Сократ представляет собой недоразумение; вся стремящаяся к улучшению людей нравственность была также недоразумением…»

3. «Разум» в философии

О важности чувственного ощущения мира перед разумом. «…они вообще не лгут. Ложь заключается в том, что мы делаем из них ложные образцы..» — говорит Ницше о чувствах.

4. О том, как наконец «истинный мир» обратился в басню. История одного заблуждения

Критика философского понятия «Истинного мира», как мира, доступного немногим мудрым и добродетельным людям.

5. Нравственность как противоестественное учение

Критика нравственности, как понятия, призывающего к борьбе со страстями, направленного «против инстинктов жизни».

6. Четыре великих заблуждения

Ницше критикует такие «распространённые» ошибки в понятиях, как:

 «Такое заблуждение, когда причину смешивают со следствием».
 «Заблуждение ложной причинности».
 «Заблуждение воображаемой причинности».
 «Ложное представление о „свободной воле“».

7. «Исправители» человечества

Критика нравственности как способа наставления людей. «…все средства, с помощью которых человечество должно было бы сделаться нравственным, были совершенно безнравственными», — отмечает Ницше.

8. Чего недостаёт немцам

Критика немецкого общества, образования и интеллекта. Ницше отмечает повсеместный упадок немецкой культуры и называет основной причиной этого неправильное воспитание, образование и науку.

9. Очерки несвоевременного

Собрание коротких, разрозненных впечатлений, мыслей и записей критической направленности различной тематики.

10. Чем я обязан древним

Ницше восхищается Горацием, Фукидидом, но критикует Платона и греческую культуру в целом.

Примечания

Ссылки 

 Фридрих Ницше. Сумерки идолов или как философствуют молотом

Книги по алфавиту
Книги 1888 года
Сочинения Фридриха Ницше